Die Divizia B 1954 war die 15. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Die drei Staffelsieger FC Progresul Bukarest, Avântal Reghin, und Locomotiva Constanța stiegen in die Divizia A auf.

Zum ersten Mal wurde mit Metalul Reșița ein Verein aus der Divizia B Pokalsieger.

Modus 
Die Divizia B wurde in drei Staffeln mit jeweils 13 Mannschaften ausgetragen. Die drei Sieger stiegen in die Divizia A auf. Die jeweils letzten zwei Vereine stiegen ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 3 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison 1954 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1954
1954